Die Stendaler Wohnungsbaugesellschaft mbH ist ein kommunales Wohnungsunternehmen mit Sitz in Stendal. Gesellschafter des Unternehmens ist die Stadt Stendal. Das Hauptgeschäftsfeld der SWG ist die Bewirtschaftung eigener Wohnungen.

Unternehmen 
Die Stendaler Wohnungsbaugesellschaft mbH – kurz SWG – ist mit 4.023 eigenen Wohnungen der größte Vermieter der Altmark. Sie vermietet, verwaltet und verkauft Wohnungen, Gewerbeimmobilien und Grundstücke. Im gesamten Stadtgebiet von Stendal bietet die SWG die verschiedensten Wohnungstypen an. Die meisten Häuser der SWG wurden in den letzten Jahren umfassend saniert und auch in den kommenden Jahren wird die Modernisierung fortgesetzt.
Dabei wurden umfangreiche Investitionen getätigt um die Wohnungsbestände der SWG der geänderten Nachfragesituation anzupassen. Parallel zur Sanierung von Wohnungen werden Wohngebäude, die langfristig keine Marktakzeptanz mehr finden zurückgebaut. Insgesamt wurden in den letzten elf Jahren im Zuge des demographischen Wandels 2.883 Wohnungen abgerissen. Die SWG konnte dadurch ihren Leerstand von ursprünglich über 30 % auf derzeit unter 7 % reduzieren.

Seit 2012 führt die SWG die Geschäftsbesorgung der Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH Uchtspringe.

Im Jahr 2013 wurden vorerst die letzten Wohnungen zurückgebaut und gleichzeitig Investitionen im Wert von ca. 7 Mio. Euro durchgeführt. Die Revitalisierung des Tiergartenviertels mit dem ersten Neubau der SWG seit über 20 Jahren, der Sanierung des Tiergartenhochhauses und dem Anbau eines neuartigen Laubengangprojektes waren zwischen 2010 und 2015 die größten Bauvorhaben der SWG.

Am 1. November 2016 fand der 1. Spatenstich zum Bau des Studentenwohnheimes auf dem Campus der Hochschule Magdeburg-Stendal in Stendal durch die SWG statt. Im September 2017 wurden die Arbeiten abgeschlossen. Von 2021 bis 2022 wurde das zweite Wohnheim errichtet.

Im November 2018 wurde die Stendaler Wohnungsbaugesellschaft mit dem 1. Kulturpreis der Hansestadt Stendal 2018 geehrt. Damit wurde die Belebung des Stadtgebietes durch das Unternehmen mit großflächigen Graffiti anerkannt. Drei der insgesamt 9 Graffiti wurden an Hochhäusern angebracht und sind mehr als 30 m hoch.

Im September 2022 wählte der Aufsichtsrat, anstelle von Klaus Schmotz, den neuen Oberbürgermeister Bastian Sieler zu seinem Vorsitzenden.

Überregionale Einbindung 
Die SWG ist Mitglied im Verband der Wohnungswirtschaft Sachsen-Anhalt e.V. und im GdW – Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e. V. Der Geschäftsführer der SWG Daniel Jircik war von 2015 bis 2018 Verbandsratsvorsitzender des Verbandes der Wohnungswirtschaft Sachsen-Anhalt e.V. Er ist seit 2016 Mitglied des, durch Lutz Freitag geführten, Wohnungswirtschaftlichen Beirats der Tele Columbus Gruppe und seit 2020 im Vorstand der Arbeitsgemeinschaft der Wohnungsunternehmen der Altmark.

Wohnungsunternehmen (Sachsen-Anhalt)
Unternehmen (Stendal)
Kommunales Unternehmen (Deutschland)